А́дам Майкл Родри́гес (; род. 2 апреля 1975, Йонкерс, Нью-Йорк, США) — американский актёр, известный по фильмам «Мои собственные ошибки» и «Супер Майк», а также по ролям в телесериалах «Город пришельцев», «C.S.I.: Место преступления Майами» и «Дурнушка».

Биография 
Родригес родился в Йонкерсе, штат Нью-Йорк, в семье Джанет, кассира билетной кассы, и Рамона Родригеса, руководителя Американо-испанской торгово-промышленной палаты (USHCC). Его отец наполовину пуэрториканец и наполовину кубинского происхождения, а мать — пуэрториканка. Родригес учился в Clarkstown High School North в Нью-Йорке, которую окончил в 1993 году. Первоначально он планировал стать профессиональным бейсболистом, но после травмы в высшей школе, он обратил внимание на актёрскую игру, и начал играть в детском театре в Нью-Йорке. До полноценной актёрской работы, Родригес работал брокером.

Карьера

Личная жизнь 
С 2009 по март 2012 года встречался с канадской певицей Мелани Фионой.  

2 мая 2016 года женился на своей девушке Грейс Гэйл. У пары трое детей — дочь Фрэнки Элль Родригес (род. 15 апреля 2014), дочь Джорджи Дэй Родригес (род. конец 2016 года) и сын Бриджмонт Бернард Родригес (род. 16 марта 2020).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США